Najlepszy Dorosły Pies w Rasie, Najlepsza Dorosła Suka w Rasie, Najlepszy Junior w Rasie to tytuły, jakie były w latach 2005-2008 nadawane podczas Wystawy Psów Rasowych najlepszym psom z rasy. Tytuł Najlepszy Dorosły Pies w Rasie sędzia nadawał jednemu psu, który otrzymał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą wybranemu z klas pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów, podobnie w przypadku suk. Tytuł Najlepszego Juniora w Rasie nadawany jest psu lub suce, które w swoich klasach otrzymały tytuł Zwycięzca Młodzieży. Najlepszy dorosły pies, suka, junior oraz psy z klasy weteranów, które uzyskały lokatę pierwszą i ocenę doskonałą mogły brać udział w porównaniu o tytuł Best of Breed.

Wystawy psów